Волков-Муромцев — русская фамилия. Известные носители:

 Волков-Муромцев, Александр Николаевич (1844—1928) — учёный в области химии и агрономии, художник-акварелист, искусствовед
 Волков-Муромцев, Николай Владимирович (1902-1995) — переводчик, инженер, участник Гражданской войны и Второй мировой войны